

Film 
 Vacuum – film del 2012 diretto da Giorgio Cugno

Fisica 
 Vacuum – vuoto

Musica 
 Vacuum – gruppo musicale svedese
 Vacuum – album di Buckethead del 2015

Altro 
 Distillazione vacuum – distillazione sottovuoto
 Vacuum preloading –  drenaggio con pompe a vuoto
Vacuum Oil Company – società petrolifera americana che ha dato origine alla Mobil

Pagine correlate
 Vuoto